Але́нь () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Лиму.

Код INSEE кантона — 1101. Всего в кантон Алень входят 26 коммун, из них главной коммуной является Алень.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 4 382 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Алень на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE 

Кантоны департамента Од